Алекса́ндр Буда́ев:
 Будаев, Александр Нимбуевич (род. 1959) — председатель религиозной организации «Объединение Буддистов Бурятии».
 Будаев, Александр Николаевич (род. 1960) — российский дипломат.